Elitserien i ishockey 2009/2010 startade den 24 september 2009 och slutade den 13 mars 2010. Serien hade avbrott för den olympiska ishockeyturneringen i Vancouver i Kanada från 9 februari till 27 februari. Svenska mästare blev HV71.

Deltagande lag

Förlopp
Serien hade premiär den 21 september 2009 med matcherna Färjestads BK-Skellefteå AIK och Linköpings HC-HV 71, av vilken den förstnämnda sändes i Sveriges Television. Full omgång spelades tre dagar senare.

Flera nyheter infördes, bland annat dessa:
Tekning efter utvisning görs alltid i anfallszon för det lag som skall spela powerplay. 
Tekningar görs endast på de nio tekningspunkterna.
Domarnas tröjor ersätts av nummer, istället för deras namn på ryggarna.
Powerbreak införs.

Matchen Frölunda HC–Färjestads BK spelades den 28 december 2009 spelades utomhus på Nya Ullevi , där Frölunda HC vann med 4–1  i vad som var den första utomhusmatchen i Sveriges högsta division sedan Nacka SK den 4 december 1971 slog IF Tunabro med 3–1 

SM-slutspelet startade den 18 mars 2010, slutade den 24 april och vanns av HV71, som blev svenska mästare för fjärde gången genom att besegra Djurgårdens IF i finalserien med 4–2 i matcher, en finalserie där fem av de sex matcherna fick avgöras i förlängning, vilket är nytt rekord Totalt spelades 40 matcher i slutspelet; 17 av dessa avgjordes i förlängning, vilket innebar ett nytt rekord i slutspel i Elitserien.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Poängliga

Målvaktsliga

Slutspel

Slutspelsträd
Åtta lag gör upp om titeln Svensk mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Matcherna

Kvartsfinaler
HV71–Timrå IK

Djurgårdens IF–Brynäs IF

Linköpings HC–Frölunda HC

Skellefteå AIK–Färjestads BK

Semifinaler
HV71–Skellefteå AIK

Djurgårdens IF–Linköpings HC

Final
HV71–Djurgårdens IF

Poängligan

Målvaktsliga

Kvalserien

Utmärkelser

Arenor

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Championnat de Suède 2009/10

Sport i Sverige 2009
Sport i Sverige 2010
Ishockeysäsongen 2009/2010
2009/2010